São Felipe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Felipe (ort), Bahia, Caraíbas, 
 Eirunepé (ort), Amazonas, 
 São Felipe (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar